Gian Giacomo Gallarati Scotti (1886-1983) – diplomatico e politico italiano, Nobile dei Principi di Molfetta
 Girolamo Gallarati (m. 1568) – vescovo cattolico italiano. 
 Giuseppe Gallarati (1698-1767) – vescovo cattolico italiano
 Giovanni Filippo Gallarati Scotti (1747-1819)- cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Tommaso Gallarati Scotti (1878-1966) – scrittore e diplomatico italiano
 Villa Gallarati Scotti – a Oreno, frazione di VCimercate, villa di delizia della Brianza

Pagine correlate 
Gallarati Scotti